Die Pneumatische Türschließanlage dient bei Schienenfahrzeugen zum Schließen der Außentüren. Sie arbeitet mit Druckluft und wird entweder von einem Zugbegleiter an einer der Einstiegstüren (mittels Vierkant-Schlüsseltasters) oder vom Triebfahrzeugführer vom Führerraum des Triebfahrzeuges oder Steuerwagens aus bedient. In modernen Fahrzeugen wird das Schließen der Außentüren von einem "Warntongeber" angekündigt; er soll verhindern helfen, dass Personen oder Gegenstände eingeklemmt werden.

Die Arten der Pneumatischen Türschließanlage sind unter Türsteuerung aufgelistet.

Schienenfahrzeugtechnik
Pneumatik